La barque solaire est un objet symbolique de la mythologie égyptienne lié au cycle journalier du soleil. Ce nom peut aussi désigner :
 La barque solaire de Khéops, un artéfact découvert dans la nécropole de Gizeh ;
 La Barque solaire, un poème symphonique de Thierry Escaich (2008).
 Barque solaire, sculpture de Karel Zlín exposée dans le jardin du château de Rambouillet.